Wery ist der Familien- und ein Ortsname:

Familienname:
 Betje Wery (1920–2006), niederländische Kollaboratorin und „Judenjägerin“.
 Carl Wery (eigentlich Wery de Lemans; 1897–1975), deutscher Schauspieler
 Émile Auguste Wery (1868–1935), französischer Maler
 Erna Fentsch (auch Ernestine Wery und Erna Wery-Fentsch; * 1909 als Ernestine Fentsch; † 1997), deutsche Schauspielerin sowie Drehbuch- und Romanautorin
 Henk Wery (* 1943), niederländischer Fußballspieler
 Leonard Wery (1926–2019), niederländischer Hockeyspieler

Ortsname:
 Wery (Drzycim), Ort im Powiat Świecki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen, bis 1945: Wirry, Kreis Schwetz, Westpreußen
 Wery (Rybno), Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1920 und 1939 bis 1945: Werry, Kreis Löbau/Kreis Neumark, Westpreußen

Siehe auch:
 Wéry
 Werry